Il toponimo Olari può riferirsi a diverse località della Romania:
 Olari, comune del distretto di Arad
 Olari, comune del distretto di Prahova

Inoltre Olari è un quartiere della città finlandese di Espoo